Diogenes van Sinope, een Grieks filosoof van de cynische school (404-323 v.Chr.)
 Diogenes van Babylon, een Grieks stoïcijns filosoof uit de 2e eeuw v.Chr.
 Diogenes van Apollonia, een Grieks presocratisch filosoof (ca. 460 v.Chr.)
 Diogenes Laërtius, een Romeins historicus en biograaf
 Syndroom van Diogenes, een psychische aandoening
 Diogenes (televisieprogramma), een voormalig televisieprogramma van de VPRO
 Diogenes (tijdschrift), een voormalig literair tijdschrift
 N.C.S.V. Diogenes, een Nijmeegse studentenvereniging
 Stichting Diogenes Leiden, een stichting die monumenten restaureert en beheert
 Diogenesbunker, een bunker in Schaarsbergen
 Diogenes (geslacht), een geslacht van tienpotigen